646 км — остановочный пункт Юго-Восточной железной дороги на линии Тамбов — Ртищево (линия неэлектрифицирована), расположена в Ртищевском районе Саратовской области, в 18 км от  районного центра Ртищево. Через остановочный пункт осуществляются пригородные перевозки пассажиров на Кирсанов, Ртищево, Вертуновскую, Умёт.

История

Деятельность 
 Посадка и высадка пассажиров на (из) поезда пригородного и местного сообщения. Приём и выдача багажа не производятся.

Примечания

Ссылки 
 
 Ост. п. 646 км на сайте www.railwayz.info
 Единая сетевая разметка: 646 км
 Ост. п. 646 км на карте Саратовской области
  Новое летнее расписание движения пригородных поездов 2011 по ЮВЖД
 Тарифные расстояния между станциями на участках железных дорог. Тарифное руководство N 4. Книга 1

 

Остановочные пункты Мичуринского региона Юго-Восточной железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Саратовской области